Esistono due comuni francesi con questo nome

Bouilly – Aube
Bouilly – Marna